Het ATP-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2014 vond plaats van 6 tot en met 16 maart in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Het enkelspel werd gewonnen door Novak Đoković. Hij versloeg in de finale Roger Federer met 3-6, 6-3 en 7-6. Het dubbelspel werd gewonnen door Bob en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale Alexander Peya en Bruno Soares met 6-4 en 6-3.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2014 trok 431.527 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells